Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1967 — двадцать седьмой чемпионат СССР по шахматам среди женщин. Проходил в декабре в Сочи.

Финал — 74 участницы. Проводился по швейцарской системе (13 туров) в виде Всесоюзного массового турнира, посвящённого 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Допускались шахматистки, успешно выступившие в массовых турнирах Москвы, Ленинграда и союзных республик.

Примечательные партии 
В. Козловская — М. Раннику:
1. d4 e6 2. c4 Кf6 3. Кf3 Сb4+ 4. Сd2 Фe7 5. Кc3 b6 6. e3 Сb7 7. Сd3 0-0 8. 0-0 d5 9. cxd5 exd5 10. Лc1 a6 11. Кe5 Сd6 12. f4 c5 13. Кe2 Кc6 14. Кg3 g6 15. Сc3 c4 16. Сb1 b5! 17. a3 a5! 18. Сe1 b4 19. axb4 axb4 20. Кh1 Кe8 21. Фf3 Кa5 22. Фh3 f5 23. g4 Кb3 24. Ch4 Фc7 25. Лcd1 c3! 26. bxc3 bxc3 27. Сc2 Кd2 28. gxf5 Кxf1 21. Лxf1 Сxe5 29. fxe5 Лa2 30. Фg2 Крh8 31. fxg6 Лg8 32. Кg3 hxg6 34. Фh3 Фh7 35. Лf7 Кg7 36. Сxg6 Фxg6, и белые вскоре сдались.

Таблица 
 1. М. Раннику (Эст. ССР) — 11 очков (+10 −1 =2); 
 2.—4. Н. Коноплёва (Москва), K. Скегина (РСФСР), А. Чайковская (Груз. ССР) — по 9; 
 5.—10. О. Андреева (УССР), Т. Белова и Р. Билунова (обе — РСФСР), Н. Войцик и Н. Матвеева (обе — Москва), С. Роотаре (Эст. ССР) — по 8½; 
 11.—16. Т. Головей (БССР), Л. Любарская, О. Педько и Л. Шадура (все — РСФСР), Б. Мосионжик (Молд. ССР), Л. Якир (УССР) — по 8; 
 17.—25. Л. Белокурова и В. Козловская (обе — РСФСР), В. Борисенко (Узб. ССР), Е. Быкова (Москва), К. Зворыкина и Г. Ожигина (обе — БССР), Ц. Кобаидзе (Груз. ССР), И. Розенцвейг и М. Литинская (обе — УССР) — по 7½; 
 26.—30. Н. Гордон и Р. Лизунова (обе Молд. ССР), Ц. Кахабришвили (Груз. ССР), Л. Постникова (Москва), М. Саммуль (Кисинго; Эст. ССР) — по 7; 
 31.—42. Е. Бишард и Н. Данилова (обе — Ленинград), Л. Вихарёва (Узб. ССР), С. Иванова (Груз. ССР), С. Игнатченко и Л. Идельчик (обе — УССР), М. Картанайте (Литов. ССР), Г. Кигельман (Казах. ССР), Н. Колотий и В. Ушакова (Тимощенко) (обе — РСФСР), Н. Медяникова (Москва), В. Рожлапа (Латв. ССР) —  по 6½; 
 43.—50. Н. Афанасьева, Н. Калашникова, И. Канторович и О. Рубцова (все — Москва), М. Орав (Эст. ССР), Б. Самаганова (Кире. ССР), Л. Старченко (Казах. ССР), Л. Цифанская (РСФСР) — по 6; 
 51.—58. Д. Волынская (Ленинград), Н. Никитина (РСФСР), К. Пильцер и Н. Хубулури (обе — Груз. ССР), Л. Пинчук (Узб. ССР), Н. Хохлова (БССР), Н. Царюк (УССР), И. Якович (Латв. ССР) — по 5½; 
 59.—67. Б. Беленькая и А. Ульянова (обе — РСФСР), Б. Вилерте и И. Карузина (обе — Латв. ССР), В. Копасовская и М. Шумилина (обе — Москва), А. Меграбян (Арм. ССР), Х. Розыбаева (Туркм. ССР), В. Саркисова (Азерб. ССР) — по 5; 
 68.—72. А. Годлевская (РСФСР), Г. Грачёва (Ленинград), Г. Гудова (Ка-зах. ССР), Н. Манвелова (Груз. ССР), К. Сафарян (Арм. ССР) — по 4; 
 73. Л. Солганик (Азерб. ССР) — 3½; 
 74. 3. Пономарёва (РСФСР) — 3.

Литература 
 
 Журнал «Шахматы» (издание Союза спортивных обществ и организаций и шахматной федерации Латвийской ССР), Номер 5, март 1968 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1967 год в шахматах
Спортивные соревнования в Сочи
Декабрь 1967 года
Спорт в России в 1967 году
1967 год в Краснодарском крае
Чемпионаты СССР в 1967 году